ICTV bezeichnet

 International Committee on Taxonomy of Viruses, das Internationale Komitee für die Taxonomie von Viren
 ICTV (Fernsehsender), einen privaten Fernsehsender in der Ukraine

Abkürzung